Caribert I (~517-567), rei merovingi de París (561-67) 
 Caribert II, rei d'Aquitània, fill de Clotari II i germanastre de Dagobert I 
 Caribert de Laon (~696 - 747), comte franc